Никола́й Алекса́ндрович Степа́нов:
 Степанов, Николай Александрович (1807—1877) — русский художник-карикатурист.
 Степанов, Николай Александрович (1869—1949) — русский генерал-лейтенант, военный министр правительства Колчака.
 Степанов, Николай Александрович (род. 1947) — советский молдавский кинооператор.